Новая Григоровка — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Григоровка — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области
 Новая Григоровка — село в Николаевском районе Одесской области.
 Новая Григоровка — село во Захарьевском районе Одесской области.